Carlos Antonio López puede referirse a:

Carlos Antonio López, presidente de Paraguay.
Distrito de Carlos Antonio López, distrito en el departamento de Itapúa, Paraguay.
Ferrocarril Carlos Antonio López, ferrocarril a vapor en Paraguay.
Avenida Carlos Antonio López, una avenida principal en la ciudad de Asunción, Paraguay.